Aigre steht für:

 Aigre (Aigre), den Hauptort der französischen Gemeinde Aigre
 Aigre (Charente), französische Gemeinde im Département Charente
 Aigre (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loir